Вирий Ауденций Эмилиан () — римский политический деятель второй половины IV века.

О биографии Вирия Ауденция Эмилиана сохранилось мало сведений. До 383 года он занимал должность консуляра Кампании. Известно, что во время его управления провинцией были переданы статуи для украшения Севериановых терм в Литерне. Между 379 и 383 годом Эмилиан находился на посту проконсула Африки. Он был патроном Путеол.

Литература 
 

Чиновники Римской империи
Проконсулы Африки